The Wild Boys:
 The Wild Boys — роман Уильяма Берроуза.
 The Wild Boys — песня Duran Duran.